Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Björn Borg 6-4, 5-7, 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (semifinali)
 Björn Borg (finale)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Ilie Năstase (Campione)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Jan Kodeš (quarti di finale)

 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Jiří Hřebec (terzo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 François Jauffret (secondo turno)
 Juan Gisbert (terzo turno)
 Buster Mottram (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1974